

Toponyme 
 Toul  est une commune française localisée dans le département de Meurthe-et-Moselle.

Patronyme 
 Gérard de Toul est le  évêque de Toul titulaire de 963 à 994.

Bateau 
 Le Toul, un des avisos de la classe Arras.